Рудница:

Населённые пункты 
 Рудница — посёлок городского типа в Винницкой области Украины.
 Рудница — деревня в Смоленской области России.
 Рудница — деревня в Ленинградской области России.

Реки 
 Рудница — река в Московской области, приток Мечи.

Другое 
 Рудница — польский дворянский герб.